

Prénom 
Afta est un prénom albanais féminin.

Sigle 
AFTA est un sigle qui peut désigner :
 ASEAN Free Trade Area, un projet d'organisation économique fondé sur l'ASEAN.